"Reina", que em Língua castelhana quer dizer "rainha", pode significar:

Lugares
 Reina, cidade espanhola da província de Badajoz, na comunidade autónoma de Estremadura
 La Reina, comuna da Região Metropolitana de Santiago do Chile
 La Reina (El Salvador), município de Chalatenango
 Talavera de la Reina, cidade espanhola  da província de Toledo, na comunidade autónoma de Castela-Mancha
 Reina-Valera, tradução da Bíblia em língua castelhana
 Puente la Reina, cidade espanhola da Navarra
 Codex Reina, manuscrito
 Casas de Reina, cidade espanhola da Estremadura
 Fuente la Reina, cidade espanhola da Comunidade Valenciana
 Villanueva de la Reina, cidade espanhola da Andaluzia
 Moral de la Reina, cidade espanhola de Castela e Leão
 Puebla de la Reina, cidade espanhola da Estremadura
 Castrillo de la Reina, cidade espanhola de Castela e Leão
 Villares de la Reina, cidade espanhola de Castela e Leão
 Puente la Reina de Jaca, cidade espanhola de Aragão
 San Luis de la Reina, município de El Salvador

Perssoas
Pepe Reina (1982-), um futebolista espanhol.

Desambiguações de topônimos